Biernacki steht für:
 Biernacki (Orgelbauer), polnisch-litauische Orgelbauerfamilie

Biernacki ist der Familienname folgender Personen:
 Marek Biernacki (* 1959), polnischer Politiker
 Stefan Dąb-Biernacki (1890–1959), polnischer General
 Wacław Kostek-Biernacki (1882–1957), polnischer Politiker und Schriftsteller